Референдумы в Лихтенштейне проходили 10 марта и 29 сентября 2002 года. Мартовские референдумы касались конституционной поправки об экологическом транспорте и финансирования музыкального фестиваля. Оба были отклонёны избирателями. В сентябре прошёл референдум по законопроекту о регулировании землеустройства. Законопроект был отклонён 74,3% голосов.

Референдум по экологическому транспорту

Контекст 
Это была народная инициатива в отношении проекта по экологически чистому общественному транспорту. Первоначально правительственный проект потерпел неудачу 20 ноября 2000 года, в котором приняли участие 19 из 25 депутатов. Сторонники проекта собрали 2431 подпись с 26 октября по 7 декабря 2001 года.

Инициатива, собравшая подписи более 1500 подписей зарегистрированных избирателей, представляется Ландтагу в рамках статьи № 64-2 Конституции. Парламент отклонил его 7 декабря 2002 года, в результате чего предложение было поставлено на всеобщее голосование.

Результаты

Референдум по музыкальному фестивалю

Контекст 
Ландтаг 13 голосами против 12 принял решение 18 ноября 2001 года выделить государственные средства в размере до 750 тыс. швейц. франков на период с 2002 по 2004 год на организацию музыкального фестиваля, известного как «Маленький большой». Граждане, выступившие против проекта, мобилизовались и собрали 2012 подписей для вынесения вопроса на референдум.

Это был факультативный референдум народного происхождения по бюджетному вопросу: в рамках статьи № 66 Конституции бюджет, выделенный Ландтагом, является предметом требования поставить на голосование при наличии минимум 1000 подписей зарегистрированных избирателей.

Результаты

Законопроект о регулировании землеустройства

Контекст 
После нескольких лет работы 20 июня 2002 года Ландтаг 24 голосами против одного согласился на реформу законодательства о местном плане городского планирования.

Это был факультативный референдум парламентского происхождения: учитывая важность реформы, Ландтаг решил представить законопроект на всенародное голосование в рамках статьи № 66 Конституции.

Результаты

Примечания 

Референдумы 2002 года
Референдумы в Лихтенштейне
2002 год в Лихтенштейне
Март 2002 года
Сентябрь 2002 года